Натуральне число 1249
 1249 рік до нашої ери
 1249 рік нашої ери